

Населені пункти та їхні частини
 Опатковиці — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Опатковиці — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Опатковиці — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Опатковиці — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Опатковиці — частина міста Краків в Малопольському воєводстві

Примітки